Speak to Me (Pink Floyd) - nummer van Pink Floyd
 Speak to Me (Roxette) - single van Roxette
 Speak to Me (Geoff Moore) - album van Geoff Moore
 Speak to Me (Amy Lee) - single van Amy Lee
 Speak to Me Pretty) - single van Brenda Lee